Une fourchette est un ustensile de cuisine permettant d'attraper des aliments en les piquant. Ce mot peut aussi désigner :

Anatomie
 fourchette, os du squelette des oiseaux et de certains dinosaures ;
 fourchette, structure de collagène des équidés, située sous le sabot ;
 fourchette du sternum ou incisure jugulaire, échancrure formée par le bord supérieur du manubrium sternal ;

Toponymie
 château de Fourchette, château privé du  situé dans la commune de Pocé-sur-Cisse, dans le département d'Indre-et-Loire en France ;
 rivière Fourchette, affluent de la rivière Filkars qui se jette dans la rivière Beaurivage puis dans la rive sud du fleuve Saint-Laurent au Québec (Canada) ;

Échecs
 fourchette, attaque double au jeu d'échecs ;
 Fourchette (Fork), cinquième épisode de la série Le Jeu de la dame diffusé en 2020.

Autres
 Fourchette, une web-série dramatique adaptée du blogue littéraire de Sarah-Maude Beauchesne, Les Fourchettes
 fourchette, prise de combat qui consiste à mettre ses doigts dans les yeux de l'adversaire (interdite dans le règlement du rugby) ;
 fourchette, opération au flipper permettant de sauver une bille filant vers la sortie centrale en actionnant rapidement l'un puis l'autre flipper ;
 fourchette, intervalle de valeurs (fourchette de prix, fourchette de salaires) ;
 fourchette est aussi un des termes utilisés en argot militaire pour la baïonnette: aller à la fourchette (charger à la baïonnette) ; travailler à la fourchette (se battre à l’arme blanche) ;
 fourchette, pièce mécanique utilisée par exemple dans une boîte de vitesses pour déplacer des pignons.

Notes et références